Norra Lomtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Norra Lomtjärnen (Norra Råda socken, Värmland), sjö i Hagfors kommun, 
Norra Lomtjärnen (Norra Finnskoga socken, Värmland), sjö i Torsby kommun, 
Norra Lomtjärnen (Vitsands socken, Värmland), sjö i Torsby kommun, 
Norra Lomtjärnen, Lappland, sjö i Lycksele kommun,  (34,4 ha)

Se även
Lomtjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn